Jueves hace también referencia a otros artículos:

 Jueves, día de la semana.
 «Jueves» (canción), de La Oreja de Van Gogh.
 Jueves (película), de Skip Woods.
 Jueves (álbum), de El Cuarteto de Nos.
 El Jueves, revista de humor.
 Ediciones El Jueves, editorial española de cómics, que edita la revista anteriormente citada.

Jueves